Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, s'est disputé du 14 au  à Tokyo.

Yanina Wickmayer remporte le simple dames. En finale, elle bat Magda Linette, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA, le premier depuis 2010 et 5 finales perdues entre 2011 et 2013.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2015)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Japon
Sport au Japon en 2015
Tennis en septembre 2015